Tjårokjávrre kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjårokjávrre (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (31,7 ha)
Tjårokjávrre (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (36,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn